The Pursuit of Happiness (1934), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Alexander Hall
The Pursuit of Happiness (1971), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Robert Mulligan
The Pursuit of Happiness (1988), een Australische dramafilm onder regie van Martha Ansara
The Pursuit of Happyness, een Amerikaanse film uit 2006 onder regie van Gabriele Muccino